Fosseremus är ett släkte av kvalster. Fosseremus ingår i familjen Damaeolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Fosseremus